Difluoridi su hemijska jedinjenja sa dva atoma fluora po molekulu (ili jediničnoj formuli).

Metalni difluoridi su jonska jedinjenja. Upkos njihovog izrazito jonskog karaktera, zemnoalkalni metalni difluoridi generalno imaju ekstremno visuku stabilnost rešetki i stoga su nerastvorni u vodi. Jedan izuzetak je berilijum difluorid. Pored toga, difluoridi mnogih prelaznih metala su rastvorni u vodi.

Kalcijum difluorid je značajno jedinjenje po tome što je u obliku minerala fluorita glavni izbor industrijskog fluora. Ovo jedinjenje ima epinomnu kristalnu strukturu, koja je krajnji član spektra počevši od biksbiita i preko pirohlora.

Spisak difluorida

Difluoridi zemnoalkalnih metala 
Svi zemnoalkalni metali imaju oksidaciono stanje +2, i formiraju difluoride. Difluorid radijum je u manjoj meri izučen usled radioaktivnosti tog elementa.
 Berilijum fluorid
 Magnezijum fluorid
 Kalcijum fluorid
 Stroncijum difluorid
 Barijum fluorid

{| class="wikitable sortable"
|+ Konstante vezane za rastvorljivost zemnoalkalinih metalnih fluorida
! Metal
! M2+ HE
! F− HE
! "MF2" unitHE
! MF2 energijerešetke (−kJ/mol)
! Rastvorljivost(mol/L)
|-
| Be
| 2,455
| 458
| 3,371
| 3,526
| soluble
|-
| Mg
| 1,922
| 458
| 2,838
| 2,978
| 0.0012
|-
| Ca
| 1,577
| 458
| 2,493
| 2,651
| 0.0002
|-
| Sr
| 1,415
| 458
| 2,331
| 2,513
| 0.0008
|-
| Ba
| 1,361
| 458
| 2,277
| 2,373
| 0.006
|}

Lantanidni difluoridi 
 Samarijum difluorid 
 Europijum difluorid 
 Iterbijum difluorid

Difluoridi prelaznih metala 
Jedinjenja oblika MF2:
 Kadmium difluorid
 Hrom(II) fluorid
 Kobalt difluorid
 Bakar(II) fluorid
 Gvožđe(II) fluorid
 Mangan(II) fluorid
 Živa difluorid
 Nikal difluorid
 Paladijum difluorid
 Srebro difluorid
 Cink difluorid

Difluoridi post-prelaznih metala 
 Olova difluorid
 Kalaj(II) fluorid

Nemetalni i metaloidni difluoridi 
 Diazo difluorid
 Kiseonik difluorid
 Dioksidifluorid
 Selenoil difluorid
 Sumpor difluorid
 Disumpor difluorid
 Tionil difluorid
 Germanijum difluorid

Difluoridi plemenitih gasova 
 Kripton difluorid
 Ksenon difluorid
 Radon difluorid

Bifluoridi 
Bifluoridi sadrže dva atoma fluora u kovalentno vezanom HF2− poliatomskom jonu umesto kao F− anjoni.
 Amonijum bifluorid
 Kalijum bifluorid
 Natrijum bifluorid

Organski difluoridi 

 Etanedioil difluorid
 Etiliden difluorid
 Karbonil difluorid
 Ugljen dibromid difluorid (dibromodifluorometan)
 Ugljen dihlorid difluorid (dihlorodifluormetan)
 Methil difluorid
 Metilfosfonil difluorid
 Poliviniliden difluorid

Reference

Literatura 
 
 

Флуориди